A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 10 000 méteres síkfutás versenyszámát augusztus 17-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 27:50,00 másodperc, míg a B-szint 28:10,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 

F10000